Le tableau suivant est un bilan saison par saison des Timberwolves du Minnesota avec les performances réalisées par la franchise depuis sa création en 1989.

Références 

Timberwolves du Minnesota
M